D’Aubigny ist der Familienname folgender Personen:

 Bérault Stuart d’Aubigny († 1508), französischer Adliger und Militär
 Hugh d’Aubigny, 5. Earl of Arundel († 1243), englischer Magnat
 Julie d’Aubigny († 1707), Schwertkämpferin und Opernsängerin
 Nina d’Aubigny von Engelbrunner (1770–1847), deutsche Schriftstellerin, Sängerin und Musikpädagogin
 Robert Stuart d’Aubigny (1470–1544), schottischer Adliger
 Sara von Horstig d’Aubigny (1855–1936), deutsche Malerin und Grafikerin
 Wilhelm d’Aubigny (1699–1751), Bürgermeister in Kassel